Kuckuckskinder steht für 

 Kinder mit falsch zugeschriebener Vaterschaft (siehe Kuckuckskind)
 Kuckuckskinder (Roman), 1957 erschienener Roman von John Wyndham
 Kuckuckskinder (Film), 1994 erschienener TV-Film von Andreas Dresen

Siehe auch
 Wir Kuckuckskinder, Roman von Anatoli Pristawkin
 Die Honigkuckuckskinder